Blue poate fi:

 Blue, formație muzicală din Marea Britanie
 Blue Air, companie aeriană din România
 Blue chip
 Blue System
 Blue Stream
 Blue Brain
 Blue Mountains
 Blue Curaçao
 Blue Telecom, companie de televiziune prin cablu din România
 The Blue Nile
 Blue Screen of Death
 Lockheed Have Blue
 Northrop Tacit Blue
 True Blue (album)
 True Blue (cântec)
 Munții Blue Ridge
 Parcul Național Blue-Mountains
 Out of the Blue
 The House of Blue Light
 Old New Borrowed and Blue
 Blue (cântec)